Cușma se poate referi la:

 Cușma, Bistrița-Năsăud
 Cușma (sit SCI)
 Cușmă, căciulă rusească

Vezi și 
 Râul Cușma (dezambiguizare)

Toponime românești